Cobos puede referirse a:
Cobos, localidad de la Argentina;
Cobos, localidad de Segovia, España;
Cobos-Furbero, ferrocarril mexicano;
Julio Cobos (1955-), político mendocino, exvicepresidente de